Глинный Мыс — деревня в Верхнетоемском районе Архангельской области. Входит в состав Верхнетоемского муниципального округа. До 2021 года входила в состав Федьковского сельского поселения.

Находится на левом берегу протоки Северной Двины полой Ягрышский, ниже устья речки Лебяшка, примерно в 5 км от посёлка Авнюгский. На берегу полоя находится плотбище Авнюгское. От Глинного Мыса до Архангельска — 488 км по реке.

Через деревню проходит областная автодорога «Усть-Вага — Ядриха».

Население 

Численность населения деревни по данным Всероссийской переписи населения 2010 года составляла 17 человек.

Примечания

Ссылки 
 Подчинённые пункты Федьковского сельсовета Черевковского района // (Справочник административного деления Архангельской области в 1939-1945 годах)

Карты 
 Глинный Мыс на карте Wikimapia
 Глинный Мыс. Публичная кадастровая карта
 Карта Верхнетоемского р-на Архангельской области

Населённые пункты Верхнетоемского района